Ка́роль — західнослов'янське чоловіче (Karol) і французьке жіноче (Carole) ім'я. Походить від Карл. Також псевдонім укр. співачки Тіни Кароль.

 Кароль Ауер — український графік.
 Каро́ль Буке — французька актриса.
 Кароль Войтила — ім'я у мирі Папи Івана Павла II.
 Кароль Станіслав Радзивілл — польський магнат
 Кароль Лянцкороньскі — польський мистецтвознавець. колекціонер і письменник.
 Кароль Шайноха — польський історик і публіцист.
 Климент Кароль Сарницький — український католицький церковний діяч.
 Ян Кароль Ходкевіч — полський військовий діяч.
 Ян Кароль Зубжицкі-Сас — український архітектор.
 Кароль Свєрчевські — польський військовий діяч.
 Кароль Шимановскі — польський композитор та піаніст.
 Кароль Свобода — чеський художник.
 Кароль Севілья — аргентинська актриса, співачка.

Інше 

 Кароль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Манш